Districtul Cleveland se poate referi la unul din următoarele

Anglia 
 Districtul Cleveland, din comitatul ne-metropolitan omonim creat în 1974

Australia 
 Districtul electoral Cleveland este un district electoral din statul .

Statele Unite ale Americii 
 Districtul Cleveland, comitatul Whitley, statul

Vezi și 
 Cleveland (dezambiguizare)